Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская (; 16 декабря 1666, Вольфенбюттель — 11 июля 1751, замок Аугустенбург под Арнштадтом) — немецкая принцесса, дочь герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского и его супруги Елизаветы Юлианы Гольштейн-Норбургской.

Биография 
7 августа 1684 года Августа Доротея вышла замуж в Вольфенбюттеле за графа Антона Гюнтера II Шварцбург-Зондерсгаузенского. В браке детей не было. В 1697 году Антон Гюнтер был возведён в имперские князья, его резиденция находилась в Арнштадте. В 1699 году супруг подарил Августе Доротее земельный участок, на котором по её указу был возведён к 1710 году замок Аугустенбург. В замке разместилась художественная коллекция княгини, включавшая фарфор, полотна, украшения и другие предметы искусства. После смерти супруга в 1716 году Августа Доротея вдовствовала в своём замке в течение 35 лет, занимаясь вместе со своими придворными дамами коллекцией кукол «Мон плезир». В миниатюре были воссозданы не только город-резиденция, но и рыночная площадь и ремесленные промыслы. До настоящего времени сохранилось около 400 кукол и 2600 других предметов в 82 интерьерах, уникальная коллекция демонстрируется в арнштадтском Новом дворце. Княгиня Августа Доротея потратила на своих кукол всё своё состояние, оставив после смерти крупные долги. Похоронена в церкви монастыря урсулинок в Эрфурте.

Предки

Примечания

Литература 
 Friedrich Apfelstedt, Börner u. Donhof: Heimathskunde für die Bewohner des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen. 3. Teil: Geschichte des Fürstlich-Schwarzburgischen Hauses. Eupel, Sondershausen 1856. (Gebundene Ausgabe — Mai 1998)
 Friedrich Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit. ISBN 3-910132-29-4.
 Wolfgang Leber: Die Puppenstadt Mon Plaisir. (10. Auflage) Museum der Stadt Arnstadt, Arnstadt 1986, .
 Matthias Klein, Carola Müller Die Puppenstadt im Schlossmuseum zu Arnstadt. (mit English summary u. Bildlegenden in Englisch). 3. Auflage Königstein i. Ts. 1999 (= Die Blauen Bücher). ISBN 3-7845-1172-4.
 Martin Fimpel: Auguste Dorotea, Fürstin von Schwarzburg-Arnstadt, geb. Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg (Wolfenbüttel).
 Cremer, Annette Caroline: Mon Plaisir. Die Puppenstadt der Auguste Dorothea von Schwarzburg (1666—1751). Köln/Weimar/Wien 2015. ISBN 978-3-412-22399-1.

Младший Брауншвейгский дом
Принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельские
Княгини Шварцбург-Зондерсгаузенские
Коллекционеры XVIII века
Коллекционеры Германии